Дми́трий Ерёменко:
 Ерёменко, Дмитрий Игоревич (род. 1993) — российский каратист.
 Ерёменко, Дмитрий Сергеевич (род. 1990) — украинский футболист.